Ки́ровский — топоним, а также фамилия.

Населённые пункты

Азербайджан 
 Кировский — прежнее название посёлка городского типа Мамед Эмин Расулзаде в Бинагадинском районе Баку.

Казахстан 
 Кировский — название посёлка Балпык-Би до 1990-х годов, Коксуский район Алматинской области.
 Кировский — название посёлка Асыката до 1994 года, Мактааральский район Южно-Казахстанской области.

Россия 
 Кировский — посёлок в Локтевском районе Алтайского края.
 Кировский — посёлок в Смоленском районе Алтайского края.
 Кировский — посёлок в Топчихинском районе Алтайского края.
 Кировский — село в Зейском районе Амурской области.
 Кировский — исчезнувший поселок (с 1940 по 1968 г. - рабочий посёлок) в Тындинском районе Амурской области.
 Кировский — посёлок городского типа в Камызякском районе Астраханской области.
 Кировский — деревня в Иглинском районе Башкортостана.
 Кировский — посёлок в Ивнянском районе Белгородской области.
 Кировский — посёлок в Сарпинском районе Калмыкии.
 Кировский — посёлок в Соболевском районе Камчатского края,  упразднён в 1987 году.
 Кировский — посёлок в Мостовском районе Краснодарского края.
 Кировский — посёлок в Мотыгинском районе Красноярского края.
 Кировский — посёлок городского типа в Пристенском районе Курской области.
 Кировский — посёлок в Лотошинском районе Московской области.
 Кировский — посёлок в Тоншаевском районе Нижегородской области.
 Кировский — посёлок в Боровичском районе Новгородской области.
 Кировский — посёлок в Бузулукском районе Оренбургской области.
 Кировский — посёлок в Залегощенском районе Орловской области.
 Кировский — посёлок в Земетчинском районе Пензенской области.
 Кировский — посёлок городского типа в Кировском районе Приморского края.
 Кировский — посёлок в Красноармейском районе Самарской области.
 Кировский — хутор в Курском районе Ставропольского края.
 Кировский — посёлок в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области.
 Кировский — посёлок в Исетском районе Тюменской области.
 Кировский — посёлок в Агаповском районе Челябинской области.
 Кировский — посёлок в Аргаяшском районе Челябинской области.
 Кировский — прежнее название посёлка Хар-Толга в Яшкульском районе Калмыкии.

Таджикистан 
 Кировский — посёлок городского типа в Хатлонской области.

Носители фамилии 
 Кировский, Александар (род. 1990) — сербский футболист.
 Кировски, Джован (род. 1976) — американский футболист.
 Кировский, Християн (род. 1985) — македонский футболист.

Другое 
 «Кировский» — сеть супермаркетов в Екатеринбурге и Свердловской области.

См. также 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Киров
 
 Кировград